Чемпионат Парагвая по футболу 2005 () — 71-й сезон чемпионата Парагвая по футболу.

Участники

Апертура 2005

Клаусура 2005

Пре-Либертадорес 2006

Сводная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Парагвая 2005 на rsssf.com

2005
Парагвай
2005 год в Парагвае